Als Freistunde bezeichnet man
 im Schulwesen einen Zeitraum im Stundenplan, in dem die betreffende Person an keinem Unterricht beteiligt ist, siehe Springstunde;
 im Justizvollzug die einem Gefangenen zustehende Zeit für den Hofgang.
 ein Bildungsprogramm für Schüler und Jugendliche im ORF